Исаково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 35,5 км, до центра муниципального образования Пеганово — 10,5 км. Ближайшие населённые пункты — Буслаево, Пантусово, Большой Двор, Верхнее Алешково, Биричево.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Исаково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района